Тро́ицкий проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Троицкий проспект — улица в Архангельске.
 Троицкий проспект — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Троицкий переулок
 Троицкий мост
 Троицкая улица
 Троицкая площадь